AEH peut désigner :
 Aéroport d'Abéché, selon le code AITA ;
 allocation enfant handicapé, selon la liste d'abréviations en médecine.